Wilhelm Krause kan syfta på:

* Wilhelm Krause (1803–1864), tysk målare
 Wilhelm Krause (1833–1910), tysk anatom